Als Fernsehturm Sofia werden die Bauwerke
 Alter Fernsehturm Sofia,
 Fernsehturm Kopitoto
bezeichnet.